Долгополье — село в Александровском муниципальном районе Владимирской области России, входит в состав Андреевского сельского поселения.

География 
Село расположено в 38 км на северо-восток от города Александрова и в 21 км от центра поселения — села Андреевского.

История 
Деревня Долгое поле впервые упоминается в писцовых книгах 1629-30 годов в составе Павловского прихода, в ней было 16 дворов крестьянских. Центром прихода являлась церковь в селе Павловское, расположенном севернее Долгополья на другом берегу ручья Воробейка. До времен Литовского разорения (1610-12 годов) село Павловское принадлежало Александровскому монастырю, который был в городе Переславле-Залесском над озером. В 1692 году в селе была выстроена и освящена церковь во имя святого Николая Чудотворца. В 1780 году эта церковь сгорела и вместо неё в 1783 году построена была новая, которая освящена также во имя святого Николая Чудотворца. В 1842 году вместо деревянной церкви в Павловском начата постройка каменного храма, но за недостатком средств постройка затянулась на долгое время: придельный храм был освящен в 1846 году, колокольня построена в 1853 году, а настоящий храм в 1858 году. Престолов в нем было три: в холодной во имя святой Живоначальной Троицы, в трапезе теплой в честь Покрова Божьей Матери и во имя святого Николая Чудотворца.  

До революции село входило в состав Андревско-Годуновской волости Александровского уезда. В 1905 году в деревне Долгополье числилось 38 дворов, в селе Павловском в пустошах — 4 двора и 15 жит.  

С 1929 года село являлось центром Долгопольского сельсовета Александровского района, с 1948 года — в составе пригородной зоны города Александрова, с 1965 года — в составе Александровского района, с 2005 года — в составе Андреевского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В селе находятся фельдшерско-акушерский пункт, отделение федеральной почтовой связи.

Достопримечательности 
Севернее села на границе с деревней Спорново расположена полуразрушенная Церковь Троицы Живоначальной (1842—1858 гг.)

Примечания

Ссылки 
 Интернет-энциклопедия «Виртуальный город Владимир».

Населённые пункты Александровского района (Владимирская область)